Бапан Мухамеджанов (; род. 1925, аул Бирлик, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская губерния, Казакская АССР, СССР) — катодчик Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината имени В. И. Ленина Министерства цветной металлургии Казахской ССР, Восточно-Казахстанская область. Участник Великой Отечественной войны и Советско-японской войны, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1925 году в ауле Бирлик Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской губернии Казахской АССР СССР (ныне — Уланский район Восточно-Казахстанской области Казахстана).

В 1938 году начал работать в колхозе «Бирлик» Уланского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР.

В феврале 1943 года призван в армию. Участвовал в Великой отечественной войне и Советско-японской войне. В 1945 году был наводчиком 75-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 34-й стрелковой дивизии 15-й армии 2-го Дальневосточного фронта в звании младшего сержанта. Награждён медалью «За отвагу».

В 1950 году Бапан Мухамеджанов демобилизован и начал работать катодчиком на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбината имени В. И. Ленина (ныне Казцинк) Министерства цветной металлургии Казахской ССР, где проработал до пенсии в 1975 году. Первым его наставником был опытный катодчик Герой Социалистического Труда Василий Дмитриевич Дегтярёв, который обучил его всем тонкостям работы. Он являлся активным новатором производства, им подано и внедрено восемь рационализаторских предложений. В 1960 году Бапан Мухамеджанов получил звание ударником коммунистического труда и его имя занесено в книгу Почета комбината.

29 декабря 1973 года указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленную трудовую доблесть и выдающиеся успехи в выполнении социалистических обязательств, принятых на 1973 год, Бапану Мухамеджанову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1967 году стал членом Коммунистической партии Советского Союза. Активно участвовал в общественной жизни, неоднократно избирался членом партийного бюро электролитного отделения комбината, являлся активным рабкором многотиражной газеты «Металлург». После выхода на пенсию жил в Усть-Каменогорске.

Награды 
 Медаль «За отвагу», 12 сентября 1945 года
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Орден Ленина, 29 декабря 1973 года
 Медаль «Серп и Молот», 29 декабря 1973 года
 Орден Октябрьской Революции, 30 марта 1971 года
 Звание «Почётный металлург»

Примечания

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы: энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Мұхамеджанов Бапан: cтр. 553.
 Герои Социалистического труда — казахстанцы. — Алма-Ата, 1985.

Ссылки 
 

Участники советско-японской войны (СССР)
Металлурги СССР
Журналисты СССР
Члены КПСС